Il torneo individuale maschile ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016 si è svolto dall'11 al 14 agosto al Campo Olímpico de Golfe. Al torneo hanno preso parte 60 giocatori provenienti da 34 nazioni.

Il vincitore è stato il britannico Justin Rose, con un punteggio complessivo di 268 colpi (16 sotto il par); al secondo posto si è classificato lo svedese Henrik Stenson (270 colpi, -14) e al terzo lo statunitense Matt Kuchar (271 colpi, -13).

Risultati

Collegamenti esterni 

M